La locuzione innovazione tecnologica può essere riferita a:
Innovazione tecnologica nell'ambito economico.
Innovazione tecnologica nell'ambito informatico.

Pagine correlate 

Innovazione (disambigua)